Heldman ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Theodor Heldman (1801–1872), deutscher Beamter und Politiker
 Gladys Heldman (1922–2003), US-amerikanische Sportjournalistin, Gründerin des World Tennis Magazine
 Julie Heldman (* 1945), US-amerikanische Tennisspielerin
 Leopold-Theodor Heldman (* 1947), deutscher Diplomat
 Sophie Heldman (* 1973 als Sophie Heldmann), deutsche Regisseurin

Siehe auch: Heldmann